Томас Чатто (; 1 сентября 1920 — 8 августа 1982, Лондон) — британский актёр, известный своими появлениями на телевидении, в кино и театре.

Биография 
Правнук книгоиздателя  (1840—1913). Во время Второй мировой войны служил в британской индийской армии. После войны он сохранил семейный интерес к книгам и стал директором фирмы «Pickering & Chatto».

Его театральные работы включают «Fings Ain't Wot They Used T'Be», «Моя прекрасная леди», «Номер 10», «The Young Visiters» и «Hushabye». В 1969 году вместе с Томми Стилом и Мэри Хопкин он выходил на сцену Палладиума в постановке «Дик Уиттингтон», в 1970 был Императором Китая в «Алладине» вместе с Силла Блэк, Альфред Маркс, Лесли Кроутер и с Алеком Гиннессом в пьесе «Время вне разума».

Также снимался в телесериалах «Honey Lane», «The Cedar Tree», «The Expert», and «Happy Ever After». В 1969 году сыграл второстепенную роль в пилотном эпизоде «Рандалл и (покойный) Хопкирк».

Личная жизнь 
Состоял в браке с Розалинд Джоан Томпсон, ставшей успешным агентом. У них родилось двое сыновей:

 Джеймс Чатто
 Внук — Мэй Мартин (р. 1987), канадский комик и актёр.
 Дэниел Чатто (р. 1957) — актёр, муж Сары Армстронг-Джонс, племянницы Елизаветы II. Их дети Сэмюэл (р. 1996) и Артур Чатто (р. 1999) занимают 28 и 29 место в порядке наследования британского престола по состоянию на март 2023 года.

Фильмография

Примечания 

Актёры по алфавиту
Участники Второй мировой войны
Актёры Великобритании
Киноактёры Великобритании
Актёры телевидения Великобритании
Актёры XX века
Выпускники Королевской академии драматического искусства